Libawa (rzeka) – struga w województwie opolskim
 Libawa (roślina) – rodzaj roślin z rodziny libawowatych (Limeaceae)
rosyjska nazwa miasta Lipawa na Łotwie

Linki zewnętrzne